Weege ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Weege (1880–1945), deutscher Klassischer Archäologe 
 Wilhelm Weege (* 1957), deutscher Historiker 
Siehe auch:
 Wege
 Weeg